Крестоносец в джинсах:

 «Крестоносец в джинсах» — детский роман нидерландской писательницы Теа Бекман.
 «Крестоносец в джинсах» — экранизация романа, созданная режиссёром Беном Сомбогаартом в 2005 году.

См. также 
 Крестоносец